Femme Fatale puede referirse a:

 Mujer fatal, traducción del francés.
 «Femme Fatale», canción de The Velvet Underground & Nico.
 Femme Fatale, banda estadounidense de hard rock.
 Femme Fatale, álbum de Britney Spears.
 Femme Fatale, álbum de Miki Howard.
 Femme Fatale, película de Brian De Palma.